ТСБ — многозначная аббревиатура:
 ТСБ — Татсоцбанк
 ТСБ — товарно-сырьевая база
 ТСБ — Тоджиксодиротбонк
 ТСБ — Томская сберегательная компания
 ТСБ — тренажно-стендовая база
 ТСБ — трубосварочная база
 ТСБ — технические средства безопасности
 ТСБ — транспортное судно-буксир

См. также 
  — аббревиатура латиницей